Torregrossa ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Vassallo di Torregrossa (1865–1959), italienischer Erzbischof
 Ernesto Torregrossa (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Giuseppina Torregrossa (* 1956), italienischer Schriftsteller
 Jorge Torregrossa (* 1973), spanischer Filmregisseur

Torregrossa steht für:
 Torregrossa (Lleida), auch Torregrosa, Gemeinde in der Provinz Lleida, Spanien